Голобородько — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 
 
 Голобородько, Андрей Юрьевич (род. 1977) — российский политолог, филолог и педагог.
 Голобородько, Василий Иванович (род. 1945) — украинский поэт.
 Голобородько, Евдокия Петровна (род. 1937) — советская и украинская учёная.
 Попкова (Голобородько), Елена Николаевна (род. 1955) — советская легкоатлетка.

Вымышленные персонажи 
 Василий Петрович Голобородько — главный герой украинского сериала «Слуга народа».

Топонимы 

 Голобородько — бывшее название села Новосёловка Пирятинского района.

См. также 
 Безбородько
 Безбородьков
 Боридько